San Mamés (1913) – nieistniejący stadion piłkarski w Bilbao
 San Mamés (2013) – stadion piłkarski w Bilbao oddany do użytku we wrześniu 2013
 San Mamés (stacja metra) – stacja metra w Bilbao